Collegio elettorale di San Severo – collegio elettorale del Regno d'Italia per la Camera dei Deputati
 Collegio elettorale di San Severo – collegio elettorale della Repubblica Italiana per la Camera dei Deputati
 Collegio elettorale di San Severo – collegio elettorale della Repubblica Italiana per il Senato della Repubblica